Pymatuning bezeichnet

 Pymatuning Reservoir, Stausee in den US-Bundesstaaten Ohio und Pennsylvania 
 Pymatuning State Park (Ohio)
 Pymatuning State Park (Pennsylvania)